Nolay est un nom propre qui peut désigner l'un des lieux suivants :
 Nolay (Côte-d'Or), commune française de la Côte-d'Or ;
 Nolay (Nièvre), commune française de la Nièvre.
 Nolay (Espagne), commune espagnole de la province de Soria, dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France